Марса () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом
 Марса () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром
 Марса () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од
 Марса () - місто на Мальті